Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1994 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 26-27 stycznia 1994 w ramach mistrzostw świata juniorów w Breitenwang.

Złoty medal indywidualnie zdobył Janne Ahonen, który wyprzedził Nicolasa Dessuma i Zbynka Krompolca.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Finlandii, która wystąpiła w składzie: Janne Ahonen, Tero Koponen, Olli Happonen, Jani Mattila. Srebro zdobyli reprezentanci Czech, a brąz – Austrii.

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (26.01.1994)

Konkurs drużynowy (27.01.1994)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1994&id=19&rodzaj=M
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1994&id=20&rodzaj=M

1994